

Sigle 
 Samples of Anonymised Records o SARs gli output del Censimento inglese
 SAR Academy, una moderna yeshiva ortodossa a Riverdale, New York
 SAR High School, la high school della SAR Academy
 Satellite Access Request
 Search and rescue ovvero Ricerca e salvataggio o Ricerca e soccorso
 Schéma d'Aménagement Régional, Schema regionale di gestione del territorio nell'urbanistica francofona
 Second Assessment Report, una pubblicazione sul mutamento climatico dell'IPCC
 Segmentation and Reassembly dei pacchetti di dati in una rete di calcolatori
 Service Archive contraddistinto dall'estensione *.sar, un formato di file per JBOSS Java
 Servizio Agrometeorologico Regionale per la Sardegna, azienda regionale che fornisce informazioni meteorologiche ad elevato dettaglio territoriale
 Simultaneous AutoRegression, termine usato in statistica e geostatistica per modellazioni spaziali
 Société d'application et de revêtement, società all'origine dell'Affare delle HLM di Parigi, diretta da Francis Poullain
 Son of Ra, titolo utilizzato nelle associazioni occulte
 Sons of the American Revolution, associazione genealogica
 South African Railways, azienda della Repubblica Sudafricana
 Storage aspect ratio
 South African Republic, denominazione in lingua inglese della Repubblica del Transvaal, uno ex-stato annesso alla Repubblica Sudafricana
 Special Access Required, protocollo speciale di accesso del governo degli Stati Uniti d'America
 Special Administrative Region o Regione Amministrativa Speciale, suddivisione amministrativa della Cina
 Specific Absorption Rate [Tasso d'assorbimento specifico] dell'energia di radio frequenza di un telefono cellulare da parte del corpo
 Stock Appreciation Right, tipo di remunerazione per i dipendenti collegata alle Stock option
 Structure-Activity Relationship, relazione struttura-attività di un farmaco o di un composto chimico.
 Sua altezza reale, predicato d'onore nel protocollo diplomatico
 Successive Approximation Register, componente di una ADC ad approssimazioni successive
 Sulfuric Acid Recovery/Regeneration [Recupero/Rigenerazione dell'acido solforico], processo chimico relativo agli idrocarburi
 Suspicious activity report, documento delle istituzioni finanziarie e del governo degli Stati Uniti d'America
 System Activity Report(er), comando per UNIX e Linux. Vedi "sar(1) manual page"
 Systemic acquired resistance nella resistenza immunitaria delle piante
 Synthetic aperture radar, radar ad apertura sintetica
 Syrian Arab Republic, denominazione in lingua inglese della Repubblica Araba di Siria
 Système acoustique remorqué, sistema sottomarino di studio geofisico del Ifremer.

Codici 
 In microbiologia, la denominazione convenzionale per un batterio rinvenuto nel Mar dei Sargassi, il Pelagibacter ubique (vedi SAR11)
 Rial saudita, la moneta dell'Arabia Saudita, secondo la norma ISO 4217 (lista dei codici monetari)
 Sar-e Pol, la Provincia dell'Afghanistan, secondo la norma ISO 3166-2 (lista delle principali suddivisioni amministrative di un paese), vedi ISO 3166-2:AF
 Şärur, il raion corrispondente all'attuale Repubblica Autonoma di Nakhchivan in Azerbaigian, secondo la norma ISO 3166-2 (lista delle principali suddivisioni amministrative di un paese), vedi ISO 3166-2:AZ
 Sarangani, la provincia delle Filippine secondo la norma ISO 3166-2 (lista delle principali suddivisioni amministrative di un paese), vedi ISO 3166-2:PH
 Hunter Field, aeroporto di Sparta nello stato dell'Illinois (Stati Uniti), secondo il Codice aeroportuale IATA degli aeroporti, mentre secondo il Codice aeroportuale ICAO degli aeroporti, l'aeroporto di Sparta ha per codice OACI KSAR

Altro 

 Franco Sar, atleta italiano
 Sar-e Pol città dell'Afghanistan nell'omonima provincia 
 SAR - Search And Rescue, videogioco arcade
 SAR 21, fucile d'assalto dell'armata di Singapore
 SAR-Lupe, sistema militare satellitare tedesco
 Sar, fiume della Galizia, in Spagna
 Šar, sistema montuoso fra la Repubblica di Macedonia e la Serbia

Pagine correlate 
Saar